Procris kan syfta på:

 Procris (djur) – ett släkte av fjärilar
 Procris (växter) – ett släkte av växter